

Persone 
 
Baldassarre Ravaschieri – presbitero e religioso italiano, venerato come beato
Orazio Giovan Battista Ravaschieri – nobile del Regno di Napoli, principe di Belmonte Calabro
Teresa Filangieri Fieschi Ravaschieri – filantropa e scrittrice italiana

Altro 
Ravaschieri – famiglia storica ligure
Palazzo Ravaschieri di Satriano – palazzo di Napoli
Palazzo Ravaschieri della Torre – palazzo di Belmonte Calabro